(} одна из ведущих строительных фирм Японии. Основана в 1840 году. Штаб-квартира находится в Мото-Акасака, Минато, Токио.

История

Технология утилизации зданий
Корпорация Кадзима разработала собственную методику демонтажа зданий - этаж за этажом. Этот метод более безопасен и к тому же позволяет утилизировать и затем снова использовать большую часть добытых строительных материалов. Так весной 2008 года, корпорация Кадзима применила эту технологию в процессе разрушения двух зданий 17-и и 20-и этажного. В результате удалось извлечь и переработать 99% конструкционных стали и бетона и 92% внутренних отделочных материалов.

Примечания

Внешние ссылки
 Официальный сайт